2 miejscowości w Polsce: 
 Blizocin – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Trzebnica 
 Blizocin – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Jeziorzany